Recuérdame puede referirse a lo siguiente:

 Recuérdame, película estadounidense romántico-dramática de 2010.
 Recuérdame, canción de la película animada Coco de 2017.
 Recuérdame, canción de La Quinta Estación de 2009.
 Recuérdame, álbum de Yolandita Monge de 1971.
 Recuérdame, canción de Camilo Sesto de 1978.
 Recuérdame, canción de Pablo Alborán de 2015.